Олещинский — польская фамилия.

Известные носители 
 Олещинский, Антоний (1794—1879) — польский график, гравёр и портретист.
 Олещинский, Владислав Яковлевич (1807—1866) — польский скульптор и график.
 Олещинский, Северин Яковлевич (1801—1876) — польский каллиграф, литограф, иллюстратор.